Diego de Merlo (segona meitat del , Valdepeñas-?), navegant espanyol 
 Ismael Merlo Piquer (València, 1918 − Madrid, 1984), actor 
 Luis Merlo (Madrid, 1966), actor 
 María Luisa Merlo Colomina (València, 1941), actriu 
 Máximo Merlo (segle XVIII), compositor espanyol resident a Madrid